Колонија ла Луз има више значења:

 Колонија ла Луз (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија ла Луз (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику